

Жінки 
 Заміра Шаміліївна Амірова (* 1979) — узбецька легкоатлетка.
 Хураман Годжа кизи Амірова * 1925) — радянська ланкова, Герой Соціалістичної Праці.

Чоловіки 
 Аміров Алмас Хадисович — народний артист республіки Башкортостан.
 Аміров Артур Рустемович — російський хокеїст.
 Гараш Ібрагім огли Аміров (1926—1963) — нафтовик, Герой Соціалістичної Праці.
 Ільдар Рафікович Аміров (* 1987) — киргизький футболіст.
 Раіф Кадимович Аміров (* 1941) — доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки Башкортостану.
 Расім Закірович Аміров (1923—1995) — почесний академік Академії наук Республіки Башкортостан, доктор медичних наук, професор.
 Аміров Руслан Алієвич (1992—2017) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Саїд Джапарович Аміров (* 1954) — російський дагестанський політик.
 Урал Рімович Аміров (* 1980) — російський футболіст.
 Аміров Мешаді Джаміль Аміраслан огли (1875-1928) — азербайджанський тарист і композитор, батько композитора Фікрета Амірова.
 Аміров Фікрет Мешаді Джаміль огли (1922—1984) — народний артист СРСР, Герой Соціалістичної Праці, лауреат Сталінської премії та Державної премії СРСР.